Guerra de Chipre (o invasión de Chipre o conquista de Chipre) puede referirse a:
Cualquiera de las guerras, invasiones o conquistas relativas a Chipre.
Conquista de Chipre por los hititas.
Batallas de Salamina de Chipre en los siglos V y IV a. C. (página de desambiguación).
Conquista de Chipre por Ricardo Corazón de León durante las Cruzadas (siglo XII).
Guerras del Reino de Chipre (siglos XII al XV).
Conquista de Chipre por la República de Venecia (Caterina Cornaro, siglo XV).
Guerras otomanas y guerras turco-venecianas.
especialmente, la Guerra otomano-veneciana (1570-1573) -:en:Ottoman–Venetian War (1570–1573)-
Guerra civil de Chipre (segunda mitad del siglo XX).
Invasión turca de Chipre en 1974 (Operación Atila) por la que Turquía ocupa el 38% nororiental de la Isla y constituye la República Turca del Norte de Chipre.

Historia de Chipre